Maggie d'Abo – modella e attrice britannica
 Maryam d'Abo – attrice britannica
 Olivia d'Abo – attrice britannica